Madrigalchor steht für:

 Madrigalchor Aachen
 Münchner Madrigalchor